

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Faliszowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec

Inne 
 Faliszowice – dawna nazwa wsi Faliszewice